Berthasaura — рід ящеротазових динозаврів із родини Noasauridae, що існував у ранній крейді.

Скам'янілості 

Майже повний скелет динозавра знайдено у 2011—2015 роках у кар'єрі Цвинтар птерозаврів (Cemitério dos Pterossauros) у відкладеннях формації Гойо-Ере у муніципалітеті Крузейру-ду-Уесті у штаті Парана на півдні Бразилії. Тоді ж у цій місцевості знайдено рештки іншого теропода Vespersaurus та птерозаврів Caiuajara і Keresdrakon. На основі решток у 2021 році описано вид Berthasaura leopoldinae. Родова назва Berthasaura дана на честь бразильської вченої та захисниці прав жінок Берти Марії Юлії Луц. Видова назва leopoldinae вшановує Марію Леопольдіну, першу імператрицю Бразилії.

Опис 
Це був двоногий рослиноїдний динозавр, завдовжки близько одного метра.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки динозавра:

Примітки 

Цератозаври
Вимерлі тварини, описані 2021
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки